Gasparini puede hacer referencia a:

Personas 

Francesco Gasparini, compositor italiano del Barroco.
Graziano Gasparini, arquitecto y restaurador italo venezolano
John "Gino" Gasparini, presidente de la United States Hockey League.
Juan Gasparini, periodista argentino.
Omar Gasparini, escultor y escenógrafo argentino.
Roberto Gasparini, futbolista argentino.
Quirino Gasparini, compositor italiano.
Zulma Gasparini, paleontóloga argentina.

Miscelánea 

Gasparinisaura, género de dinosaurios.